Amerikai Egyesült Államok
Galveston (Indiana)
Galveston (Texas)
Galveston (Virginia)
Galveston megye, Texas